

Geografia
 Theodore – cittadina del Queensland (Australia)
 Theodore – census-designated place della Contea di Mobile, Alabama (Stati Uniti d'America)

Onomastica
 Theodore – forma inglese del nome proprio di persona Teodoro

Personaggi fittizi
 Theodore – personaggio di Alvin and the Chipmunks

Sport
 Theodore Racing – scuderia di Formula 1 e di Indycar